João Lourenço, futbolista portugués.
 João Lourenço, ciclista portugués.
 João Lourenço, político angoleño.